Osoby o tym nazwisku:
 Jiří Štěpán – czeski historyk, pedagog, nauczyciel akademicki, polityk
 Miroslav Štěpán – czechosłowacki polityk
 Petr Štěpán – czeski wokalista